Лиха́ — топонім:

 Лиха — станція Північно-Кавказької залізниці, раніше Південно-Східних та Північно-Донецької (Донецьких) залізниць.
 Лиха (річка) — річка в Ростовській області.

Див. також 
 Лихачове (станція) — станція Південної залізниці, раніше Південних залізниць.
 Лихачове — правильна назва міста Первомайський, що у Харківській області, поблизу станції Лихачове.
 
 Лиховський
 Лиха Пожня — село у В'язниковському районі Владимирської області.